Герб Буинска:
 Герб Буинска (Татарстан) — город Буинск в Татарстане.
 Герб Буинска (Чувашия) — посёлок городского типа Буинск в Чувашии.